Dit is de wereldranglijst van april 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 9 april 2008.

Mannen 04